Николай Григоренко:
 Григоренко, Николай Алексеевич (1918—1987) — заслуженный строитель УССР, полный кавалер ордена Славы.
 Григоренко, Николай Леонтьевич (род. 1947) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.